Kord – mitragliatrice pesante russa
 Kazimierz Kord – direttore d'orchestra polacco
 Ted Kord – seconda incarnazione del supereroe Blue Beetle